Rocco Casalino (1972), homme politique et journaliste italien ;
 Silvia Casalino (1971), ingénieure spatiale, réalisatrice et militante féministe lesbienne d'origine italienne.

Autres 
 Casalino, commune italienne de la province de Novare, dans la région du Piémont
 Caslino d'Erba, commune italienne de la province de Côme dans la région Lombardie.

Voir aussi 
 Casalini (homonymie)